Добрња може бити:

 Добрња (Бања Лука), насељено мјесто у граду Бањој Луци, Република Српска, БиХ
 Добрња (Тузла), насељено мјесто у општини Тузла, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Добрњци